Screen steht für:
 Bildschirm, allgemein eine visuelle Anzeigevorrichtung
 Computermonitor, ein Peripheriegerät
 GNU Screen, Linux-Programm zur Verwaltung mehrerer Terminals
 Screen (Fernsehsendung), ein ehemaliges Kino- und DVD-Magazin
 Screen (Zeitschrift), britische Filmfachzeitschrift
 Screen International, britisches Branchenmagazin für die Filmindustrie (Online: Screen Daily)
 Yahoo! Screen, ein Videoportal von Yahoo!

Siehe auch:

 Screen Islands, Inselgruppe vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 Screening, ein systematisches Testverfahren

ast:Pantalla
ca:Pantalla (desambiguació)
eo:Ekrano
es:Pantalla
eu:Pantaila